«Фрёкен Юлия» () — шведский художественный фильм по одноимённой пьесе Августа Стриндберга.

Швеция, конец XIX века. Графская дочь Юлия собирается бежать из родительского дома за границу с лакеем Яном.

В ролях

Съёмочная группа 
 Сценарий и режиссёр: Альф Шёберг по пьесеЮхана Августа Стриндберга
 Оператор: Göran Strindberg
 Композитор: Даг Вирен
 Продюсер: Руне Вальдекранц

Награды 
 Гран-при Каннского международного кинофестиваля 1951 года.

Фильмы Швеции 1951 года
Фильмы-мелодрамы Швеции
Фильмы Альфа Шёберга